Synchronicity může být:

 Synchronicity (album, The Police) – album skupiny The Police z roku 1983
 Synchronicity (album, Olivia Lufkin) – album zpěvačky Olivia Lufkin z roku 2000
 Synchronicity (album, Bennie K) – album dua Bennie K z roku 2004

Související články 
 Synchronicita